Гран-прі Італії 2016 (офіційно Formula 1 Gran Premio Heineken d'Italia 2016) — автоперегони чемпіонату світу Формули-1, які пройшли 2 вересня 2016 року на Автодромі Монца в Монцаі, Італія.

Класифікація

Примітки
 — Ромен Грожан і Естебан Окон отримали по 5 позицій штрафу за заміну коробки передач.
 — Естебан Окон не показав часу в кваліфікації, але стюарди дозволили йому взяти участь у перегонах.

Перегони

Примітки
 — Даніїл Квят отримав 5 штрафних секунд за перевищення швидкості на Піт Лейні, які були додані до його результату (не зважаючи на те що він зійшов).
 — Феліпе Наср отримав 10 секунд штрафу за зіткнення з Джоліоном Палмером, які, на відміну від Квята, не додали до його результату.

Положення в чемпіонаті після Гран-прі 

Особистий залік

Кубок конструкторів

 Примітка: Тільки 5 позицій включені в обидві таблиці.

Примітки

Посилання 
 Гонка на офіційному сайті Формули 1

Гран-прі Італії
Звіти про Гран-прі сезону 2016 Формули-1‎
Вересень 2016
2016 в Італії